Assemblea Unitària per l'Autodeterminació, moviment polític històric de Catalunya
 Aliança Universal Assíria, partit polític que agrupa la diàspora assíria
 Apia Urban Area, regió de l'illa d'Upolu a l'entorn d'Apia, capital de Samoa
 Associació d'Universitats Africanes, organització no governamental internacional que agrupa universitats de l'Àfrica
 American University of Antigua, universitat de l'illa d'Antigua, a Antigua i Barbuda
 Associació Americana d'Urologia (del seu nom en anglès American Urological Association), associació de professionals de l'urologia dels Estats Units
 AUA també és un triplet de la isoleucina, aminoàcid essencial format per adenina (A), uracil (U) i adenina (A)
 AUA també és el codi OACI d'Austrian Airlines, aerolínia d'Àustria
 AUA també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional Reina Beatrix, aeroport situat a l'illa d'Aruba, al Carib
 aua també és el codi ISO 639-3 de l'asumboa, llengua gairebé extinta de les illes Salomó